Николай Андрика́нис: Андриканис, Николай Адамович (1876—1947) — адвокат, муж сестры Николая Шмита.
 Андриканис, Николай Николаевич (1908—1983) — .

Примечания